В отборочной группе 4 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Испании, Польши, России, Грузии и Казахстана.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году